Berlancourt ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Berlancourt (Aisne)
 Berlancourt (Oise)